Jacques Ferrand ist der Name folgender Personen: 

* Jacques Ferrand (Mediziner) (1575–um 1630), französischer Arzt
 Jacques Ferrand (General) (1746–1804), französischer General der Infanterie
 Jacques F. Ferrand (* 1898), deutsch-französischer Journalist